Пескова́тка:
 Песковатка-Боярская
 Песковатка-Казачья

См. также 
 Песковатка